Тинда () е град в Амурска област, Русия, административен център на Тиндинския район. Като важна гара от Байкало-Амурската магистрала е наричан столица на БАМ.

История 
Смята се, че името Тинда произлиза от евенкски език и означава „на брега на реката“.

Селището е основано през 1917 г. под името Тиндинское за добива на злато в района. През 1937 г. е преименувано на Тиндински, а през 1941 г. получава статут на селище от градски тип.

През 1974 г. получава сегашното си име Тинда, а статут на град – на следващата година.

Икономика 
Тинда е крупен железопътен възел в Далечния Изток на Русия. На 15 км северно от града е разположено летище.

В района също така е развит дърводобивът.

География 
Градът е разположен на брега на едноименната река Тинда, на около 568 километра северозападно от областния център Благовешченск.

Население 
Населението на Тинда е 33 450 души към 2016 г.

Климат

Побратимени градове 
  Уеначи, Вашингтон, САЩ

Източници 

Градове в Амурска област